A 2015. évi Európa játékokon a karatéban összesen 12 versenyszámot rendeztek. A karate versenyszámait június 13. és 14. között tartották.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat 
(A táblázatokban a rendező ország sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 

Karate